Соревнования по плаванию в комбинированной эстафете 4×100 метров среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года прошли 4 августа. В соревнованиях приняли участие 23 сборные.

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Финал

Ссылки 
 Результаты  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013